Legge di Einstein può riferirsi a vari concetti sviluppati dal fisico Albert Einsten.
E=mc² – equazione fisica che stabilisce l'equivalenza tra l'energia e la massa di un sistema fisico
Legge di Stark-Einstein – relazione tra energia assorbita e quantità di materia che reagisce in una reazione fotochimica.
Relazione di Einstein-Smoluchowski – relazione predittiva sul moto diffusivo di particelle sottoposte a un campo di forze.
Equazione di campo di Einstein – equazione fondamentale della relatività generale.